«Это мы не проходили» — советский художественный фильм.

Сюжет 

Герои фильма — студенты педагогического ВУЗа, те, кому спустя год-два предстоит нести знания школьникам, «сеять разумное, доброе, вечное». А пока — студенческая практика. Правда, практика не совсем обычная, ибо студенты впервые уезжают далеко от стен родного ВУЗа, впервые встретятся на уроке со школьниками не в присутствии своих педагогов, тех, с кем жизнь сталкивает их ежедневно в институте, а с теми, кто уже не первый год работает в школе.

В ролях 
 Наталья Рычагова — Елена Фёдоровна Якушева, учительница-практикантка по биологии
 Борис Токарев — Юрий Александрович Рябинин, учитель-практикант по физике
 Татьяна Канаева — Мила Ходзицкая, ученица 8-го класса школы
 Андрей Ростоцкий — Митя Красиков, ученик 8-го класса школы, друг Милы
 Татьяна Пельтцер — Надежда Александровна, руководитель практики, доцент педагогического института
 Ирина Калиновская — Ирина Никифоровна, учительница-практикантка по английскому языку
 Антонина Максимова — Галина Петровна, завуч школы, учитель биологии, классный руководитель 8-го класса
 Нина Зоткина — Валентина Кулешова, учительница-практикантка
 Вера Васильева — Наталья Ивановна, завуч-организатор, учитель физики
 Валентина Ананьина — учитель английского языка
 Надежда Самсонова — Вероника Александровна, учитель литературы
 Вера Петрова — Вера Васильевна, учитель истории
 Роман Ткачук — Александр Павлович Красиков, отец Мити, архитектор района
 Наталья Защипина — Нина Красикова, мать Мити, инженер-строитель
 Евгений Весник — Иван Андреевич, главный архитектор
 Люсьена Овчинникова — Полина Сергеевна, мать Милы Ходзицкой (в титрах не указана)
 Юрий Катин-Ярцев — отец Милы Ходзицкой
 Людмила Лисова — Вика Сергеева, ученица 8-го класса школы
 Карп Мукасян — Гурген, кардиохирург, муж учителя истории Веры Васильевны
 Евгений Гуров — доктор
 Владимир Зельдин — офицер флота, капитан 1-го ранга
 Виктор Зозулин — офицер флота, капитан 3-го ранга
 Герман Полосков — офицер флота, капитан 3-го ранга
 Валерий Афанасьев — офицер флота
 Раиса Рязанова — буфетчица кафе «Дельфин»
 Людмила Крашенниникова — учительница физкультуры
 Татьяна Веденеева — иностранная актриса в мелодраме
 Николай Горлов — посетитель кафе «Дельфин»
 Игорь Косухин — посетитель кафе «Дельфин»
 Виталий Леонов — посетитель кафе «Дельфин»
 Андрей Войновский — ученик 8-го класса школы
 Дмитрий Николаев — Павел Королёв, ученик 8-го класса школы

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Илья Фрэз, Михаил Львовский
 Режиссёр: Илья Фрэз
 Оператор: Михаил Кириллов
 Художник: Александр Дихтяр
 Композитор: Ян Френкель

Музыка 
В фильме звучат песни на слова М. Григорьева «Студенческая» и «Если сердце черствое» в исполнении Нины Бродской.

Место съёмок 
Фильм снимался в Новороссийске. Съёмки проводились в средней школе № 10 (3-й микрорайон города). В фильме также показаны морской вокзал, столовая Новороссийской морской школы и ДК моряков.

Игра в снежки происходит у стилобата Дома аспиранта и стажёра МГУ, Москва, улица Шверника, д. 19.

Кафе-закусочная «Дельфин» снималась в микрорайоне Текстильщики Люблинского района Москвы. Именно там Елена Фёдоровна впервые увидела Митю Красикова. В некоторых моментах на заднем плане, за кафе проезжает товарный состав курского направления Московской железной дороги. Ранее это кафе называлось просто «Кафе-мороженое» во время съемок и какое-то время после называлось «Дельфин», впоследствии кафе «Марсианка» и коктейль-бар «Марсианка». Сейчас на этом месте находится бар-ресторан «Сытый лось».

Награды 
  — МКФ детских фильмов в Панаме — Приз за лучший сценарий (Илья Фрэз, Михаил Львовский)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Это мы не проходили на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы Ильи Фрэза
Фильмы о школе